Конта:
География
  — особый район в Регионе Народов и народностей юга (Эфиопия)
 Конта (Индия) () — город в штате Чхаттисгарх (Индия)
 Фамилия. Известные носители
 Конта, Василе (1845—1882) — румынский философ армянского происхождения.
 Конта, Иосиф (1924—2006) — румынский дирижёр.
 Конта, Йоханна — британская теннисистка венгерского происхождения, до июня 2012 года выступавшая за Австралию.
 Конта, Луиза (1760—1813) — французская актриса театра.
 Конта, Эмили (1769—1846) — французская актриса театра.